Kula lehetséges jelentései:

Települések 
 Bosznia-Hercegovina
 Kula, a falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Kula, a falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Kula, a falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
Kula (Кула), város és község Vidin megyében

 Horvátország
 Kula, Gotószentgyörgy falu horvát neve Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Kúla, (szerbül Кула) város és község a Nyugat-Bácskai körzetben

Egyéb 
Kula-vár, 14. századi őrtorony Szabadbattyánban
kula, a széklet egyik vulgáris megnevezése